A presença do Basquetebol nos Jogos Pan-Americanos se dá a cada quatro anos desde a primeira edição do evento, realizada em 1951 em Buenos Aires, na Argentina. O torneio feminino, no entanto, só foi introduzido na segunda edição dos Jogos, realizada em 1955 na Cidade do México. O maior campeão do torneio masculino é a seleção norte-americana, com oito medalhas de ouro conquistadas. Em seguida vem a seleção brasileira, com seis medalhas de ouro. A seleção norte-americana também conquistou o maior número de medalhas de ouro no torneio feminino – sete. Em seguida vem a seleção brasileira, com quatro medalhas de ouro.

Torneio masculino

Quadro de medalhas

Ranking masculino

Torneio feminino

Quadro de medalhas

Ranking feminino

Ver Também 
 Final do Basquetebol Masculino nos Jogos Pan-Americanos de 1987

Ligações externas
 História do Brasil no Torneio Masculino
 História do Brasil no Torneio Feminino